Alexanderstraße 27 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Alexanderstraße 27 in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Mitte/Stralauer Vorstadt
 Alexanderstraße 27 (Darmstadt)
 Alexanderstraße 27 in Hamburg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-St. Georg
 Alexanderstraße 27 in Stuttgart, siehe Liste der Kulturdenkmale in Stuttgart-Mitte #Diemershalde